En Pologne, Pełczyce désigne :

dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Pełczyce, un village du powiat d'Oława.
 Pełczyce, une localité du powiat de Wrocław. 

la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 Pełczyce, une ville
 Pełczyce, une gmina mixte du powiat de Choszczno.

 la voïvodie de Sainte-Croix :
 Pełczyce, un village.